Burgi pode se referir a:
Burgui
Richard Burgi
2481 Burgi

Desambiguação